Алтамирано има више значења:

 Општина Алтамирано (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтамирано (Алтамирано, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтамирано (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтамирано (Бехукал де Окампо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтамирано (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтамирано (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтамирано (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтамирано (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтамирано, Вонг Фонг (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Алтамирано (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику